Список видов, входящих в род Стилидиум (Stylidium)Открытие и описание новых видов стилидиума происходило с конца 18-го столетия, первый образец был найден в Ботани Бей, в 1770 году и описан Джозефом Банксом и Daniel Solander. В начале 19-го столетия французский ботаник Charles François Antoine Morren провёл анатомическое описание этих растений. В настоящее время известно около 300 видов, часть из которых требует проведения формального описания.
Список видов, входящих в род Стилидиум (Stylidium)

 Возможна прямая и обратная сортировка по всем колонкам.
 При сортировке первой колонки знак гибридного происхождения (×) не учитывается.

</div>

Примечания

Ссылки 
 International Plant Names Index (IPNI) list of published Stylidium species names.
 Western Australia's Flora Base list of Stylidium species .

Стилидиум
Стилидиум